Arlet bezeichnet:

 Arlet (Apfel), Apfelsorte
 Arlet (Haute-Loire), französische Gemeinde im Département Haute-Loire

Arlet ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Arlet (1900–1965), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Jacob Arlet (1661–1702), böhmischer Zisterziensermönch, Maler und Kupferstecher
 Jacques Arlet (* 1907 in Schaarbeek–unbekannt), belgischer Radrennfahrer